Fischingen (Duitsland)
 Fischingen (Zwitserland)